Lotus F1 Team was een Brits Formule 1-team dat actief was in de jaren 2012 tot en met 2015. Lotus nam het Renault F1 Team volledig over, waarna het eind 2015 weer teruggekocht werd. Het laatste jaar reed het team met motoren van Mercedes als opvolger van Renault.

Geschiedenis 
Eind 2011 werd besloten het Formule 1 team van Renault om te dopen tot Lotus, dit nadat Lotus Cars in 2011 titelsponsor en mede-eigenaar van het team was.

Op dinsdag 29 november 2011 werd bevestigd dat Kimi Räikkönen, na een afwezigheid van twee jaar, een tweejarig contract bij Team Lotus had getekend voor de jaren 2012 en 2013. Op 9 december 2011 werd bevestigd dat Romain Grosjean de teamgenoot van de voormalige Finse wereldkampioen van 2007 zal worden. Grosjean werd in 2011 kampioen in de GP2-serie, de opstapklasse naar de Formule 1. Räikkönen eiste op 4 november 2012 de eerste GP-overwinning voor dit team op in Abu-Dhabi.

Resultaten 

† — Coureur is niet gefinisht in de GP, maar heeft wel 90% van de race-afstand afgelegd, waardoor hij als geclassificeerd genoteerd staat.
! — Lopend seizoen

Formule 1-team
Formule 1 in het Verenigd Koninkrijk